Julián Fernández (1989) –  calciatore argentino
 Julián Fernández (1995) –  calciatore argentino
 Julián Fernández (2004) –  calciatore argentino